Börschmann ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Börschmann (1871–1939), deutsche Pädagogin
 Ernst Boerschmann (1873–1949), deutscher Architekt, Baubeamter und Sinologe
 Friedrich Börschmann (1870–nach 1920), deutscher Mediziner und Politiker (SPD)